Opium kan syfta på:

 Opium – den intorkade mjölksaften från opiumvallmon
 Opium (film) – en amerikansk film noir från 1948 i regi av Robert Stevenson, originaltitel To the Ends of the Earth
 Opium (musikalbum) – ett skivalbum som släpptes 1984 i genren Industrial av gruppen KMFDM
 Opium (parfym) – en parfym lanserad 1977 av modehuset Yves Saint-Laurent